Eric Adams puede hacer referencia a:

 Eric Adams, político estadounidense, alcalde de la ciudad de Nueva York.
 Eric Adams, músico estadounidense de heavy metal.